Высшая лига 1996/1997 () — 76-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

1996/1997
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1996 году
1997 год в Ирландии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997